Чемпіонат України з хокею 2022—2023 — 31-й чемпіонат України з хокею в якому беруть участь шість клубів.

Турнірна таблиця

Плей-оф

Півфінал

Фінал

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт ФХУ
 УХСЛ
 Чемпіонат України на eliteprospects 

Чемпіонат України з хокею
Україна
Україна
2022 в українському спорті
2023 в українському спорті